David Benjamin Levy (fl. 2000ih), američki muzikolog
 David H. Levy (1948.), kanadski astronom 
 David Levy Yulee (1810. – 1886.), demokratski senator s Floride, industrijalac i željeznički poduzetnik
 David Levy (šahist) (1945.), škotski šahist i pisac
 David Levy (nogometaš) (1963.), izraelski nogometaš
 David Levy (ekonomist), američki ekonomist
 David Levy, bivši predsjednik Upravnog odbora Brooklyn Netsa i bivši predsjednik Turner Broadcasting Systema
 David M. Levy, američki računalni znanstvenik
 David C. Levy (1938.), povjesničar umjetnosti

Vidi
 David Levi